Doremus Tremayne Bennerman – ex cestista statunitense naturalizzato svedese
 Ezra Tremayne Williams – ex cestista statunitense
 John Tremayne Babington – aviatore e militare britannico
 Les Tremayne – attore, doppiatore e conduttore radiofonico britannico
 Peter Tremayne – scrittore britannico
 W.A. Tremayne – commediografo, sceneggiatore e attore canadese